Мето́дієв () — болгарське прізвище. Походить від чоловічого імені «Мефодій» ().

Персоналії 
 Васил Методієв (1935—2019) — болгарський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Димитр Методієв (1922—1995) — болгарський поет і перекладач.
 Іван Методієв (1955—2006) — болгарський футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Примітки 

Болгарські прізвища